Az 1988. évi téli olimpiai játékokon a bob férfi kettes versenyszámát február 20-án és 21-én rendezték. Az aranyérmet a szovjet Jānis Ķipurs–Vlagyimir Kozlov-páros nyerte meg. Magyar páros nem vett részt a versenyen.

Eredmények 
A verseny négy futamból állt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A futamok legjobb időeredményei vastagbetűvel olvashatóak.

Források 

F2